Алёна Миха́йловна Райнер ( 30 июля 1980 года, Ленинград) — российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Алёна Семёнова родилась 30 июля 1980 года в городе Ленинграде. Ее отец, Михаил Семёнов, был актером театра и кино.

Алёна училась на режиссёрском факультете ЛГИТМИК (курс Ю. Красовенко). В 1999—2003 годах, — актриса МХТ им. А. П. Чехова.
В 2003 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Д. Брусникина, Р. Козака). В том же году поступает на службу в Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Известность актрисе принесла роль Светы в телесериале «Кармелита» (2005).

В 2011 году Алёна окончила «Высшую школу кинематографического мастерства» (курс проф. К. С. Лопушанского). Как режиссёр-постановщик и автор сценария дебютировала в 2009 году, — фильм «Рябиновый вальс».

В 2015 году на экраны вышла многосерийная остросюжетная мелодрама «Красная королева», отмеченная прессой и критикой как серьёзная и большая режиссёрская работа Алёны Семёновой. Сюжет фильма основан на фактах биографии из жизни известной советской манекенщицы Регины Збарской.

Алёна — член Союза кинематографистов России и Гильдии кинорежиссёров России, номинант и лауреат театральных и кинофестивалей.

У актрисы две дочери-близняшки: Аглая и Алика.

Театральные работы 
 Московский Художественный театр имени А. П. Чехова

 Московский академический театр им. Вл. Маяковского

 Открытый Театр Юлия Малакянца (город Москва)

Фильмография

Актриса

Режиссёр

Сценарист

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании